Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (ang. American Chamber of Commerce in Poland AmCham), kontynuując tradycje Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej (1921-1939), powstała w czerwcu 1990 na spotkaniu w Ambasadzie USA w Warszawie przedstawicieli około 20 przedsiębiorstw amerykańskich, z których siedmiu podpisało akt powołania izby. Celem jej utworzenia była potrzeba wspomożenia rozwoju polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych, zaś aktywne promowanie amerykańskich inwestycji w Polsce oraz działania na rzecz poprawy klimatu inwestycyjnego, w szczególności. Organizacja jest niedochodowa i apolityczna. 11 stycznia 1991 izba została akredytowana jako członek stowarzyszony przy Izbie Handlowej Stanów Zjednoczonych (U.S. Chamber of Commerce) w Waszyngtonie.

Historia 
Z inicjatywy Towarzystwa Polsko-Amerykańskiego najpierw w 1920 w Nowym Jorku a następnie w 1921 w Warszawie z siedzibą w pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 (1921-1938) powołano Amerykańsko-Polską Izbę Handlowo-Przemysłową w Polsce (American-Polish Chamber of Commerce and Industry in Poland). W 1927 zmieniono jej nazwę na Polsko-Amerykańską Izbę Handlową (Polish-American Chamber of Commerce). Następnie mieściła się w kamienicy Hersego przy pl. Dąbrowskiego 9 róg Kredytowej, róg Marszałkowskiej 150 (1939). Prezesami izby byli Jan Zagleniczny (1921-), Leopold Kotnowski (1927-1935), August Zaleski. Skupiała 200 członków. Izba, wraz z Towarzystwem Polsko-Amerykańskim, była wydawcą czasopisma „Ameryka” (1923-1924), następnie samodzielnie pt. „Ameryka-Polska” (1924-1925).

Pierwszymi członkami były następujące firmy: Baldwin Locomotive Works, Peoples Industrial Trading Corporation, Union Liberty Co, Pacific, Ali Trading Corporation, International General Electric Co, P. N. Gray, Mc Elwein Morse & Rogers, Unicon Co, Spółka Akcyjna Handlu Zewnętrznego, Fabryka Maszyn Rolniczych w Łowiczu, Polsko-Bałtyckie Towarzystwo Transportowe, Bank Spółek Zarobkowych, Polo-Amerykana, Mundus, Polski Lloyd, Bracia Nobel.

Była restytuowana w 1945.

Media 
 Kwartalnik American Investor, zawierający analizy gospodarcze i prawne.

Siedziba 
Izby mieściła się przy ul. Świętokrzyskiej 36 (1996), następnie przy ul. Emilii Plater 53 (2001-2016), obecnie przy ul. Twardej 18 (2016-).

Propolski samorząd gospodarczy w Stanach Zjednoczonych

Działający w okresie międzywojennym 
W okresie międzywojennym z ówczesną Polsko-Amerykańską Izbą Handlową w Warszawie ściśle współpracowała założona w 1920 Amerykańsko-Polska Izba Handlowa i Przemysłowa w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (American Polish Chamber of Commerce & Industry in the United States, Inc.), mająca swą siedzibę w Nowym Jorku w siedzibie Konsulatu Generalnego RP kolejno przy 40 West 40th St (1920-1921), 953 Third Ave (1927-1930), i przy 149-151 East 67th St (1934-1938).

Skupiała 90 członków założycieli, m.in.  American International Corp., American-Italian Commercial Co., Irving National Bank, oraz Baldwin Locomotive Works, North-Western Trust & Savings Bank of Chicago, Midwale Steel and Ordnance Co., Standard Steel Car Co., Westinghouse Electric and Manufacturing Co., Drexel and Co., Greene, Tweed and Co., American-Scantic Line, Gdynia-America Line GAL, Meat Packers Union, Anaconda Copper Mining Co., T.F. Devaney of Ulen and Co., Ampol Inc., Polish Guardian Bank in New York.

Pierwszym prezesem był Samuel Vauclain, prezes Baldwin Locomotive Works z Filadelfii.

Jej organami prasowymi były
 Journal of the American-Polish Chamber of Commerce (1920-), zmiana nazwy na Poland (1922-1931), Poland-America (1931-1933),
 Information Service Weekly News Letter (1920-),
 Okólnik Prasowy Polski (Polish Press Newsletter) (1921-1924),
 Survey of Poland (1928-1939).

31 października 1939 izba podjęła uchwałę o zawieszeniu działalności.

Funkcjonowała też Polska Izba Handlowa w Chicago (Chicago Polish Chamber of Commerce) w Ashland State Bank Bldg. przy 180-05 Ashland Ave (1927-1930).

Działający współcześnie 

Współcześnie funkcjonuje jedenaście organizacji:
 zał. w 1960 Long Island Polish American Chamber of Commerce – AMPOLA AMerican POLish Association of Professional/Business Men & Women (Polsko Amerykańska Izba Handlowa Long Island – Amerykańsko Polskie Zrzeszenie Profesjonalnych Mężczyzn i Kobiet), Garden City, strona www
 zał. w 1993 Polish American Chamber of Commerce of Florida and the Americas (Polsko Amerykańska Izba Handlu Florydy i Obu Ameryk), Miami, 8141 SW 170 Terrace (2015); izba utrzymuje przedstawicielstwo w Poznaniu, strona www, wcześniej: 5439, NW 36 St, Miami Springs (2004)
 zał. w 1994 Polish American Chamber of Commerce (Polsko Amerykańska Izba Handlowa), Chicago, 5214 W. Lawrence Ave (2015); izba utrzymuje przedstawicielstwo w Kielcach, strona www, wcześniej: 2200 N. Damen Ave, Chicago (2004)
 zał. w 1996 Polish American Chamber of Commerce of the Southeast United States (Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza we Wschodnio-Południowych Stanach Zjednoczonych), Atlanta, 600 Peachtree St (2004-2015), strona www
 zał. w 2000 Polish American Business Club (Polsko Amerykański Klub Biznesu), Nowy Jork, 244 Fifth Ave (2015); strona www
 zał. w 2001 Polish American Chamber of Commerce-Michigan (Polsko Amerykańska Izba Handlowa – Michigan), West Bloomfield, 5817 Glen Eagles Dr (2015), strona www
 zał. w 2002 US-Polish Trade Council (Polsko-Amerykańska Rada Współpracy), Palo Alto, California, 2479 East Bayshore Rd (2015); rada utrzymuje przedstawicielstwo w Katowicach, strona www
 zał. w 2010 US Poland Business Council (Rada Biznesu Stany Zjednoczone Polska), Waszyngton, 701 8th St, NW (2015); strona www
 zał. w 2011 Polish American Chamber of Commerce Pacific Northwest (Polsko-Amerykańska Izba Handlowa na Północno-Zachodnim Wybrzeżu), Seattle, 1714 18th Ave (2015), strona www
 zał. w 2013 Polish American Chamber of Commerce of Eastern USA (Polsko-Amerykańska Izba Handlowa Wschodniego USA), Gainesville, 10504 SW 17 Place (2015), strona www
 zał. w 2013 Polish American Chamber of Commerce of Nevada (Polsko-Amerykańska Izba Handlowa Nevady), Las Vegas, 6787 W. Tropicana Ave., NV (2015); strona www
 US Poland Chamber of Commerce of Boston (Polsko-Amerykańska Izba Handlowa Bostonu), Acton, 181 Parker St.; Watertown, 109 Pierce Rd. (1995-2009)
 US Poland Chamber of Commerce, Southern California (Polsko-Amerykańska Izba Handlowa, Południowa Kalifornia), Long Beach (2004)

Zobacz też 
 Służba Handlowa Stanów Zjednoczonych
 Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce
 Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza

Przypisy

Bibliografia 
 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych Sp. z o.o., Warszawa
 Piotr Stefan Wandycz: The United States and Poland, Harvard University Press 1980, s. 465, , 9780674926851
 Bogusław W. Winid: The American-Polish Chamber of Commerce and Industry in the United States, Inc., 1920-1939, Polish American Studies, Vol. 46, No. 2 (Autumn, 1989), s. 5-24, The Polish American Historical Association/University of Illinois Press Chicago
 Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator. Tom II Ameryka Północna i Południowa 1918-2007, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Archiwum/Wydawnictwo Askon, Warszawa, 
 książki adresowo-telefoniczne

Izby gospodarcze
Gospodarka Stanów Zjednoczonych
Stosunki polsko-amerykańskie